Бачо Кіро (; 7 липня 1835, Бяла Черква — 28 травня 1876, Велико-Тирново — болгарський письменник та революціонер.
 Петер Бачо (; 6 січня 1928, Кошице, Чехословаччина — 11 березня 2009, Будапешт, Угорщина) — угорський режисер та сценарист.
 Бачо Ахалая, Бачана Роландович (Бачо) Ахалая (;  24 жовтня 1980, Зугдіді, Грузинська РСР, СРСР) — грузинський політик і державний діяч.